Die Liste der Spieler von Montreal Impact umfasst alle Spieler, die für das kanadische Fußball-Franchise Montreal Impact seit dessen erstmaliger Teilnahme an der Major League Soccer 2012 mindestens einen Einsatz in der MLS absolviert haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 17. Juli 2015.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Franchise unter Vertrag stand. Spieler, die das Team in der Off-Season verließen, werden dabei der abgelaufenen Saison zugeordnet.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Regular Season für Montreal Impact absolvierte.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Regular Season für Montreal Impact erzielte.
 Play-off-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in den Play-offs für Montreal Impact absolvierte.
 Play-off-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in den Play-offs für Montreal Impact erzielte.
 Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit bei Montreal Impact in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Quellen 

CF Montreal
Montreal Impact
Fussballspieler Montreal Impact